Япончик — прозвище нескольких известных преступников:

 Мишка Япончик (Моисей Вольфович Винницкий)  (1891—1919) — одесский налётчик времён Гражданской войны.
 Иваньков, Вячеслав Кириллович (1940—2009) — вор в законе 1960—1990-х, известный как Япончик.